Francesca Fangio (1995) – nuotatrice italiana
 Juan Manuel Fangio (1911-1995) – pilota automobilistico argentino
 Vic Fangio, propr. Victor John Fangio (1958) – allenatore di football americano statunitense